Termenul „Bahia” se poate referi la:

Bahia, stat federal din Brazilia
Salvador da Bahia, oraș în Brazilia
Partido Bahía Blanca, stat federal din Argentina 
Bahía Blanca, oraș în Argentina